Натуральне число 596
 596 рік до нашої ери
 596 рік нашої ери